Le Bouton, un méta-jeu en ligne et une expérience sociale mettant en vedette un bouton en ligne ;
 Le Bouton, la cent-onzième histoire de la série Bobo de Paul Deliège.